Marshall Faulk, un ancien joueur américain de football américain (1973).
 John Henry Faulk, un journaliste, conteur d'anecdote et animateur radio américain (1913 - 1990). 
 Le comté de Faulk, un comté situé dans l'État du Dakota du Sud.

Voir aussi